Le  championnat du monde masculin de volley-ball se déroule du 30 août au  en Pologne. Il met aux prises les vingt-quatre meilleures équipes mondiales.

Sites des compétitions

Équipes présentes
Les qualifications ont permis de sélectionner les 24 équipes qui participent à la compétition. La Pologne en tant que pays hôte est qualifiée d'office. Les 23 places restantes sont attribuées ainsi : trois pour Afrique, quatre pour l'Asie, cinq pour l'Amérique du Nord, trois pour l'Amérique du Sud et huit pour l'Europe.

Composition des groupes

Compositions des équipes

Formule de la compétition

Premier tour 
4 groupes de 6 équipes.
Les 4 premiers de chaque groupe qualifiés pour le .

Deuxième tour 
2 groupes de 8 équipes.
Les 3 premiers de chaque groupe qualifiés pour le .

Le groupe E est composé des 4 premiers du groupe A et du groupe D.
Le groupe F est composé des 4 premiers du groupe B et du groupe C.
Les résultats du premier tour entre les équipes qualifiées sont conservées. Les résultats contre les équipes éliminées à ce stade de la compétition n'ont plus de conséquences.

Troisième tour 
2 groupes de 3 équipes.
Le vainqueur du groupe E est reversé dans le groupe G et le vainqueur du groupe F est reversé dans le groupe H. Les deuxièmes et troisièmes de groupes lors du deuxième tour sont placés par tirage au sort.
Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales
Les équipes classées troisièmes s'affrontent en match de classement pour la cinquième place.

Phases finales 
Le vainqueur d'un groupe affronte le deuxième de l'autre en demi-finale.
Les vainqueurs de chaque demi-finale s'affrontent en finale, tandis que les perdants s'affrontent pour désigner l'attribution de la troisième place du tournoi.

Déroulement de la compétition

Premier tour

Groupe A 

| valign="top" |

|}
|}

Groupe B 

| valign="top" |

|}
|}

Groupe C 

| valign="top" |

|}
|}

Groupe D 

| valign="top" |

|}
|}

Deuxième tour

Groupe E 

| valign="top" |

|}
|}

Groupe F 

|valign="top" |

|}
|}

Troisième tour

Groupe G 

| valign="top" |

|}
|}

Groupe H 

|valign="top" |

|}
|}

Phases finales

Classement 5-6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles

MVP : Mariusz Wlazły
 Meilleur réceptionneur-attaquant : Lucarelli (Brésil)
  réceptionneur-attaquant : Murilo (Brésil)
 Meilleur attaquant : Mariusz Wlazły (Pologne)
 Meilleur central : Marcus Böhme (Allemagne)
  central : Karol Klos (Pologne)
 Meilleur libero : Jenia Grebennikov (France)
 Meilleur passeur : Lukas Kampa (Allemagne)

Compositions d'équipes

Article connexe 
Championnat du monde masculin de volley-ball

Liens externes
 Site officiel.
Highlights World Championship

Notes et références 

2014
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2014
Monde masculin 2014
Monde masculin
Sport en Pologne en 2014
Événement sportif à Cracovie
Sport en août 2014
Sport en septembre 2014